Счётчик Джонса — устройство, прикрепляемое к переднему колесу велосипеда и используемое для точного измерения числа оборотов колеса. Изобретён Аланом Джонсом в 1971 году для измерения длин дистанций забегов по дорогам с твёрдым покрытием. Встроенный механический счётчик увеличивает своё значение на единицу после поворота колеса на некоторый фиксированный угол, зависящий от модели. Это позволяет измерять длину отрезка на дороге с точностью в пределах 10 сантиметров. Общая точность зависит также от калибровки счётчика и других факторов, но как правило, ошибка не превышает 0,1%.

Модели счётчика 
С 1971 года выпускалось несколько разных модификаций счётчика; в частности, число, на которое менялся показатель счётчика за один полный оборот колеса, менялось в пределах от 20 до 30.

В текущей модели счётчика показатель изменяется ровно на 260 за 11 оборотов колеса. По состоянию на 2017 год изготовлением счётчиков занимается Том Ригель.

Использование при измерении дистанций для забегов по шоссе 
Для измерения дистанций счётчик закрепляется на велосипеде между левой вилкой и передним колесом.

Перед использованием велосипед необходимо откалибровать, проехав по прямому отрезку, длина которого точно измерена (как правило, стальной рулеткой). После этого можно измерять длину фрагмента трассы с помощью счётчика; после окончания замеров необходимо ещё раз откалибровать велосипед, ещё раз проехав по тому же отрезку — длина, которую велосипед преодолевает за один оборот, зависит от давления в шинах, температуры воздуха и других параметров.

Существуют подробные инструкции по измерению длин трасс забегов, выполненные американской компанией USA Track & Field и IAAF; последняя инструкция переведена на русский язык.

Примечания 

Одометры
Аксессуары велосипеда
Велоспорт